Syrgis är ett släkte av insekter. Syrgis ingår i familjen sköldstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldstritar
Syrgis